Ната́лья Филимо́новна Бестемья́нова (6 января 1960, Москва) — советская фигуристка в спортивных танцах на льду. В паре с Андреем Букиным — олимпийская чемпионка 1988 года, 4-кратная чемпионка мира (1985—1988), 5-кратная чемпионка Европы (1983, 1985—1988), трёхкратная чемпионка СССР (1982, 1983, 1987).

Заслуженный мастер спорта СССР (1984).

Карьера 
Фигурным катанием занимается с 5 лет. Первый тренер — Антонина Ивановна Карцева. В 15 лет Наташа попала в группу к Эдуарду Георгиевичу Плинеру, выиграла юниорский чемпионат СССР и Кубок СССР 1976 года в одиночном катании. С 1977 года начала заниматься танцами на льду.

Выступала в паре с Андреем Букиным за Москву. Тренировалась у Татьяны Тарасовой.

C 1988 года работает в Театре ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина. С 2006 года — генеральный директор Театра.

В 2006—2008 годах была тренером-соведущей телепроекта «Танцы на льду» российского канала РТР

В 2007 году входила в судейскую коллегию телешоу британского телеканала ITV1 «Dancing on Ice» (Танцы на льду).

В 2011—2012 годах входила в судейскую коллегию телешоу «Кубок Профессионалов» общероссийского телевизионного канала Первый канал (Россия).

Выпускница Московского института физкультуры и отделения балетмейстеров фигурного катания ГИТИСа.

Постановки программ для ведущих фигуристов мира:

в содружестве с Игорем Бобриным: Сара Хьюз (США), Мики Андо (Япония), Татьяна Навка — Роман Костомаров (Россия), Юко Кавагути — Александр Смирнов (Россия), Катарина Гербольдт — Александр Энберт (Россия), Лина Фёдорова — Максим Мирошкин (Россия),  (Россия), Андрей Кутовой (Россия), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Пётр Гуменник (Россия).

в содружестве с Андреем Букиным: Софи Моньотт — Паскаль Лаванши (Франция), Федерика Файелла — Массимо Скали (Италия).

в содружестве с Игорем Бобриным и Андреем Букиным: Александра Степанова — Иван Букин (Россия).

Личная жизнь 
Родители: Ирина Марковна и Филимон Кузьмич. Есть старший брат Пётр. Отец работал в системе профессионально-технического образования, защитил диссертацию. У мамы было слабое здоровье, поэтому она не работала, а занималась воспитанием детей. C 1983 года замужем за чемпионом Европы по фигурному катанию, заслуженным мастером спорта СССР — Игорем Бобриным (ныне заслуженный тренер России, художественный руководитель Театра ледовых миниатюр).

Спортивные достижения 
(с А. Букиным)

Кроме того — чемпионка мира среди профессионалов — 1991 и серебряный призёр 1989 года.

Награды 
Обладатель приза Жака Фавара «За выдающийся вклад в мировое фигурное катание» (1993). Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1988) и «Знак Почёта» (1984).

В апреле 2019 года Наталья Бестемьянова и Андрей Букин введены в Зал славы мирового фигурного катания (The World Figure Skating Hall of Fame).

Книги 
 Бестемьянова Н., Бобрин И., Букин А. Пара, в которой трое. — : Вагриус, 2001. — ISBN 5-264-00650-4.
 Бестемьянова Н., Бобрин И., Букин А. Танго нашей жизни: Пара, в которой трое. — : Время, 2018 — ISBN 978-5-9691-1.

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1980 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — танцы на льду
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1988 — танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 ice-theatre.eu — сайт Театра ледовых миниатюр
 BestemyanovaBukin.narod.ru — сайт о Бестемьяновой и Букине
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Москве
Родившиеся 6 января
Родившиеся в 1960 году
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Олимпийские чемпионы от СССР
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по фигурному катанию
Чемпионы Европы по фигурному катанию
Фигуристы СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы СССР по фигурному катанию
Кавалеры ордена Дружбы народов
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Хореографы в фигурном катании